Ugarci est un toponyme qui peut désigner :

 Ugarci, un village situé dans la municipalité de Bosansko Grahovo, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Ugarci, un village situé sur le territoire de la Ville de Trebinje et dans la République serbe de Bosnie ;

 Ugarci, un village situé dans la municipalité de Požega, comitat de Požega-Slavonie.